São Thomé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sumé (ort), Paraíba, 
 São Tomé (ort), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar